Шашдский район () — район в медье Баранья, Венгрия со столицей в городе Шашд. В состав района входит 27 населённых пунктов, в которых проживает 14 731 житель.

Населённые пункты 

Районы Бараньи